Chiapas, sau Chiapa, se poate referi la

 Chiapas, unul din cele 31 de state federale ale Mexicului, o republică federală.
 Chiapas (populație), denumiți și Chiapaneca (sau uneori doar Chiapa), populație nativă mezo-americană care a cucerit în jurul anului 800 e.n. orașe ale populațiilor Zoque și Maya.
 Chiapa de Corzo, sit arheologic din statul omonim, Chiapas, dedicat studiului populațiilor din Mezoamerica.